No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.’s Way () или NOLF2 — шутер от первого лица с элементами стелса, разработанный Monolith Productions и выпущенный в продажу Sierra Entertainment 30 сентября 2002. Является официальным сиквелом игры The Operative: No One Lives Forever. Игрок опять принимает роль спецагентки Кейт Арчер, работающей на Е.Д.И.Н.С.Т.В.О. () в борьбе с криминальной организацией, известной лишь как С.Т.Р.А.Х. (). Действие второй игры в серии происходит на более экзотических местностях, таких как японская деревня ниндзя, тайная подводная база и парк трейлеров в Огайо во время смерча. Также в игре появляется новый набор оружия и шпионского оборудования. В 2003 году вышло дополнение под названием Contract J.A.C.K. ().

Сюжет 
Действие происходит спустя год после событий оригинальной игры. США и СССР находятся на грани войны из-за претензий на небольшой, но стратегически важный остров Киос. Кейт проникает в СССР, чтобы узнать стратегические планы советского руководства относительно острова, но она находит лишь очередной план С.Т.Р.А.Х.'а, который собирается использовать собственное секретное оружие — сверхсолдат, чтобы столкнуть в ядерном конфликте обе сверхдержавы, а после их уничтожения окончательно завоевать власть над миром. Соответственно, дальнейшие действия мисс Арчер направлены на срыв этого плана. Ей предстоит побывать в Японии, Сибири, США, Индии, Антарктике, на секретной подводной базе С.Т.Р.А.Х.'а в Эгейском море, чтобы наконец сойтись в бескомпромиссной схватке с врагами непосредственно на острове Киос.

Роли озвучивали

Обзор 
Как и в первой игре, задания можно проходить несколькими способами: в открытую, пользуясь всем арсеналом оружия, скрытно, используя навыки тайного агента, с помощью шпионских приспособлений или комбинируя все три способа.

Отзывы в прессе 

Игра победила в номинации «Лучший 3D Action» (2002) журнала «Игромания».

Примечания 

Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры 2002 года
Продолжения компьютерных игр
Игры для macOS
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Стелс-экшены
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры о холодной войне
Шпионские компьютерные игры
Платные игры с открытым движком
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
No One Lives Forever
Компьютерные игры, разработанные в США